Ель-Кувейт, Ель-Куве́йт, також місто Куве́йт (араб. الكويت ‎) — столиця держави Кувейт.
 Кувейт (), офіційна назва Держа́ва Куве́йт (; Дауля́т ель-Куве́йт) — країна в південно-західній Азії.
 Кувейтський уряд у вигнанні, уряд Кувейту у вигнанні під час війни в Перській затоці.
 Кувейт (мухафаза) — провінція Іраку у 1990-91 роках; створена під час війни в Перській затоці.
 Кувейт (затока) — акваторія, частина Перської затоки.